Line har flere betydninger:
 Line (pigenavn)
 Line (snor)
 Engelsk line betyder på dansk linje - og det benyttes af mange rederier som en del af deres navn - f.eks. Stena Line
 Line (socialt netværk)

Se også 
 Liner